Семаранг је главни и највећи град индонежанске провинције Централна Јава.

Историја

Географија 
Семаранг се налази на северној обали Јаве и представља важну везу између Џакарте и Сурабаје.

Клима

Култура

Партнерски градови 
  Бризбејн
  Да Нанг

Извори

Спољашње везе 
 
 
 

Градови у Индонезији